Warhammer (jogo) — jogo de miniaturas (wargame) de fantasia medieval
 Warhammer 40.000 — jogo de miniaturas (wargame) de fantasia científica distópica
 Warhammer 40.000 Roleplay — versão em role-playing game do wargame de fantasia científica
 Warhammer Fantasy Roleplay — versão role-playing game derivada do wargame, mas com ambientação de fantasia medieval
 Warhammer Online: Age of Reckoning — versão MMORPG derivada da versão RPG de fantasia medieval

Desambiguações de tecnologia